Meyerowitz ist der Familienname folgender Personen:
Elliot Meyerowitz (* 1951), US-amerikanischer Biologe
 Jan Meyerowitz (1913–1998), deutsch-amerikanischer Komponist
 Joanne Meyerowitz (* 1954), US-amerikanische Autorin und Historikerin
 Joel Meyerowitz (* 1938), US-amerikanischer Fotograf
 William Meyerowitz (1887–1981), US-amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Meierovics
 Meyrowitz